Kotschetok steht für:

 Kotschetok (Tschuhujiw),  Siedlung städtischen Typs im Rajon Tschuhujiw in der ukrainischen Oblast Charkiw 
 Kotschetok (Weiler an der Bolschaja Kuriza),  Weiler im Rajon Fatesch in der Oblast Kursk in Russland
 Kotschetok (Weiler am Nikowez),  Weiler im Rajon Fatesch in der Oblast Kursk in Russland